Osoby:
 Anita Valen – norweska kolarka szosowa
 Fartein Valen – norweski kompozytor
 Monica Valen – norweska kolarka szosowa

Zobacz też:
 Vahlen
 Wahlen